Dar'ja Gavrilova e Elina Svitolina erano le detentrici del titolo ma hanno deciso di non prendere parte alla competizione.

Andreea Mitu e İpek Soylu hanno conquistato il titolo a seguito del ritiro di Xenia Knoll e Danka Kovinić.

Teste di serie 

  Kateryna Bondarenko /  Ol'ha Savčuk (primo turno)
  Oksana Kalašnikova /  Johanna Larsson (quarti di finale)

  Xenia Knoll /  Danka Kovinić (ritirate, finale)
  Valentina Ivachnenko /  Lidzija Marozava (primo turno)

Wildcard 

  Ayla Aksu /  Melis Sezer (primo turno)

  Çağla Büyükakçay /  Anna Karolína Schmiedlová (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Istanbul Cup 2016
WTA Tour 2016